Charles Albert, grimpeur français
 Charles Albert, footballeur tanzanien